Ирина Иванова:
 Иванова, Ирина Александровна (род. 1996) — российская легкоатлетка (прыжки с шестом).
 Иванова, Ирина Игоревна (род. 1960) — российский химик.
 Иванова, Ирина Константиновна (1906—1987) — советский геолог, палеонтолог и организатор науки.
 Иванова, Ирина Фёдоровна (1917—2002) — колхозница, Герой Социалистического Труда.